Bing Bang – cortometraggio del 1917 diretto da Charles Parrott (Charley Chase)
Bing Bang – film del 1935 diretto da Nicolae Stroe (come N. Stroe) e Vasile Vasilache
Big Bang (Bing Bang) – cortometraggio del 1988 diretto da Eric Woreth